USS Abraham Lincoln kan verwijzen naar twee schepen bij de Amerikaanse marine die zijn vernoemd naar de zestiende president van de Verenigde Staten Abraham Lincoln. 
 USS Abraham Lincoln (SSBN-602), een Amerikaanse atoomonderzeeboot van de George Washingtonklasse
 USS Abraham Lincoln (CVN-72), een Amerikaans nucleair aangedreven vliegdekschip van de Nimitzklasse